Umi Ryūzaki (龍咲 海) (Marina en el doblaje para Hispanoamérica, y Marina Santana en el doblaje para España) es una de las tres protagonistas del manga y el anime de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas).

Una adolescente japonesa de Tokio, que en una excursión escolar visitando la torre, es transportada a Cephiro junto con otras dos chicas: Hikaru y Fū para salvar ese mundo.

Descripción 
Umi tiene 14 años y estudia en 8º grado en una de las más prestigiosas escuelas privadas de Tokio, ya que proviene a una familia adinerada. Le gusta mucho la esgrima, lo práctica casi diariamente, y es una de las mejores de la escuela en este deporte, eso le sirve mucho, ya que le da habilidades con el uso de la espada. También le divierte hacer pasteles. Es una joven muy hermosa, algo que se recalca desde el principio tanto en el manga como en el anime. Es la más alta de las tres guerreras, a pesar de ser la más chica en edad (cumpleaños: el 3 de marzo).

Tiene una personalidad fuerte, hasta un poco difícil de llevar, pero en el fondo Umi es muy noble y se preocupa muchísimo por las personas que la rodean.

Al transcurrir la historia 
Al principio, a Marina no le gustaba para nada la idea de luchar para salvar a Cephiro, ella solo quería volver a Tokio y participar en un torneo de esgrima. Con el tiempo, va cambiando sus sentimientos egoístas, y se da cuenta de que lo que realmente le importa es ayudar a proteger a los Cephirianos, junto a sus nuevas mejores amigas (Lucy y Anaís), cueste lo que le cueste.

Ella está enamorada de Gurú-Clef e intenta decírselo en dos oportunidades pero no consigue el valor suficiente para hacerlo.

Una vez en Cephiro, ella descubre que su poder es dominar el agua. Sus ataques son: Mizu no Ryū (dragón de agua), Aoi Tatsumaki (tornado azul) y Kōri no Yaiba (espadas de hielo). Es la primera en despertar a su genio, Ceres.

Es normal verla peleando con Mokona, ya que se burla de ella, o le hace bromas pesadas constantemente para molestarla, y suele ser en momentos de comedia.

Relaciones 
 Lucy y Anaís: Son sus mejores amigas, casi desde el momento en que llegó a Cephiro. Con ellas vivirá innumerables aventuras que fortalecerán su relación y se conocerán mejor entre ellas.
 Ascot: Es su mejor amigo. Ella fue quien le abrió los ojos e hizo que Ascot se volviera una buena persona. Es por eso que él está enamorado de ella, aunque nunca llegan a nada, porque Marina lo ve solo como un amigo.
 Gurú-Clef: Al principio no sentía nada especial por él, pero con el tiempo, Marina va desarrollando un sentimiento especial y se convierte en amor. Pero no llega a decírselo a nadie ni se lo confiesa al final de la serie.

Voces 
Voz en japonés: Konami Yoshida 
Voz en español latinoamericano: Angelines Santana.

Ryuuzaki Umi